Маврикій поділяється на 9 округів і 3 залежні території.

Округи

Банки 
В межах Виключної економічної зони Маврикію знаходяться наступні риболовні банки:
 Сая-де-Малья (Saya de Malha Bank)
 Назарет (Nazareth Bank)
 Судан (Soudan Banks)
 Хокінс (Hawkins Bank)

Примітки